Cook Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cook Township (Iowa)
 Cook Township (Kansas)
 Cook Township (Pennsylvania)